Јадранска лига у кошарци 2004/05. је четврта сезона регионалне кошаркашке Јадранске лиге. Лига се од оснивања званично назива Гудјир лига због спонзорског уговора са компанијом Гудјир. Ове сезоне лига је поново проширена за два места, тако да је сада учествовало 16 клубова из 4 различите земље - по 5 из Србије и Црне Горе и Хрватске, 4 из Словеније и 2 из Босне и Херцеговине. Такође је и систем такмичења претрпео измене, тако да је пролаз на завршни турнир сада обезбеђивало осам првопласираних екипа из лигашког дела.

Клубови у сезони 2004/05. 
Промене у односу на претходну сезону:
 Државе: Србија и Црна Гора и Хрватска добиле су још по једног представника.
 Клубови: Бањалучка пивара, Крка и Ловћен ЦКБ се ове сезоне нису такмичили, а њихова и додатна два места настала проширењем лиге заузели су Босна АСА БХТ, Будућност, Партизан ПМБ, Хелиос и Шибенка Далмаре. Партизан ПМБ, Хелиос и Шибенка Далмаре су ове сезоне по први пут учествовали у лиги.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Завршни турнир осморице (Фајнал ејт) 
Завршни турнир осморице за сезону 2004/05. одржан је од 28. априла до 1. маја 2005. у Хали Пионир у Београду. На њему су учествовали Хемофарм, Партизан ПМБ, Црвена звезда и Рефлекс из Србије и Црне Горе, затим Цибона ВИП и Задар из Хрватске, Унион Олимпија из Словеније као и Босна АСА БХТ из Босне и Херцеговине.

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Статистички најбољи играчи

Поени

Скокови

Асистенције

МВП рангирање

Најкориснији играчи кола

Клубови Гудјир лиге у европским такмичењима

Спољашње везе 

 Званичан сајт Јадранске лиге на енглеском

Сезоне Јадранске лиге у кошарци
Кошарка у 2004.
Кошарка у 2005.